Жыланды — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Жыланды — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Жыланды — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Жыланды — село в Улытауском районе Карагандинской области.
 Жыланды — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Жыланды — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Жыланды — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Жыланды (быв. Владимировка) — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

Реки 
 Жыланды — река в бассейне Ишима, правый приток реки Жабай.
 Жыланды — река в бассейне Сарысу, правый приток Кара-Кенгира.

Озера 
 Жыланды — пересыхающее озеро в Есильском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

Другое 
 Жыланды — сопка в Кокшетау
 Жыланды — возвышенность в северо-восточной части Торгайской ложбины.
 Жыланды — нефтяное месторождение в Мангистауской области.
 Жыланды — комплекс древних погребальных сооружений.

См. также
  Жиланды